La Národní basketbalová liga 2015-2016 (nota anche come Mattoni NBL 2015-2016 per motivi di sponsorizzazione) fu la 24ª edizione del massimo campionato ceco di pallacanestro maschile. Il titolo andò per il 13º anno consecutivo al ČEZ Nymburk.

Regolamento 
Alla competizione partecipano 12 formazioni che si affrontano in una Regular Season strutturata in un doppio girone all'italiana per tutte le squadre (42 incontri) ad eccezione dei detentori del titolo del ČEZ Nymburk (impegnati anche in questa stagione nella VTB United League) che disputano solo per il girone d'andata (11 incontri). Al termine della Regular Season, le prime otto classificate accedono ai play-off per il titolo.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2015
Pallacanestro nel 2016
2015-2016